Сан Леополдо има више значења:

 Сан Леополдо (Санта Исабел), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Леополдо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Леополдо (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику